Le championnat international de F3000 1999 a été remporté par l'Allemand Nick Heidfeld sur une monoplace de l'écurie West Competition, soutenue par McLaren Racing-Mercedes.

Pilotes et monoplaces

Règlement sportif 
 L'attribution des points s'effectue selon le barème 10,6,4,3,2,1.

Courses de la saison 1999

Classement des pilotes 

Formule 3000
Championnat de Formule 3000